Sint-Genovevakapel (Angers), een voormalige kapel in de Franse gemeente Angers
 Sint-Genovevakapel (Chapelle-Vallon), een kapel in de Franse gemeente Chapelle-Vallon

 Sint-Genovevakapel (Diependal), een kapel in Diependal in de Nederlandse gemeente Gulpen-Wittem
 Sint-Genovevakapel (Steenhuffel), een kapel in Steenhuffel in de Belgische gemeente Londerzeel
 Sint-Genovevakapel (Zepperen), een kapel in Zepperen in de Belgische gemeente Sint-Truiden